Os III Jogos da CPLP foram realizados na capital de Moçambique: Maputo.

Participantes

Modalidades 
 Atletismo
 Basquetebol
 Futebol
 Tênis

Jogos da CPLP
Eventos multiesportivos de 1997
1997 em Moçambique